Camon (Ariège)
Camon (Somme)